

Personen 
 Ary Hoogendijk (1860-1928), koopman, reder en auteur 
 Annemieke Hoogendijk (1953), tekstschrijfster, actrice en zangeres
 Anouk Hoogendijk (1985), voetbalster
 Bianca Hoogendijk (1960), rechtsgeleerde en vrouw van oud-premier Jan Peter Balkenende
 Edith Hoogendijk-van Duijn (1947), politica
 Ferry Hoogendijk (1933-2014), journalist en politicus
 Gerardus Louis Cornelis van Rossen Hoogendijk (1854-1908), burgemeester en rechtsgeleerde
 Leen Hoogendijk (1890-1969), waterpolospeler 
 Micky Hoogendijk (1970), fotografe, actrice, presentatrice en fotomodel
 Steven Hoogendijk (1698-1788), horloge- en instrumentmaker en natuurkundige
 Willem Hoogendijk  (19??), milieubeschermer

Plaatsen 
 Hoogendijk (Sluis), buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis
 Hoogendijk (Voorne), gehucht bij Brielle

Zie ook 
 Johannes Philippus Hogendijk